

Patronymie 

 Albert Brochard (1923-2004), homme politique français, député.
Anne Brochard (1844-1928), photographe française.
 Brochard l'Allemand, dominicain du .
 Daniel Brochard, écrivain contemporain français.
 Delphine Brochard, écrivaine française.
 Françoise Brochard-Wyart (née en 1944), physicienne française.
 Jean Brochard (1893-1972), acteur de cinéma français.
 Julien Brochard (1926-2004), homme politique socialiste belge.
 Laurent Brochard (né en 1968), coureur cycliste professionnel français.
 Mademoiselle Marsy, pseudonyme de Anne-Marie-Louise-Joséphine-Mars Brochard (1866-1942), actrice française de théâtre.
 Martine Brochard (née en 1946), actrice française de cinéma.
 Patrick Brochard, docteur en médecine et universitaire français.
 Pierre Brochard (1921-2001), dessinateur français de bandes dessinées.
 Suzanne Brochard, épouse de Eugène Jardon, homme politique français.
 Sylvain Brochard (né en 1987), joueur français de rink hockey.
 Valérie Brochard (1985-), journaliste française.
 Victor Brochard (1858-1907), philosophe français.
 Thomas Brochard Garnier, bassiste et compositeur français.

Voir aussi 
 Brocard

Homonymie de patronyme